Сэр:

 Сэр — дворянский титул в Великобритании.
 «СЭР» — советский художественный фильм 1989 года.
 СЭР — Санитарно-эпидемиологический режим.

Люди, имеющие прозвище или псевдоним «Сэр» 
 Сэр — творческий псевдоним музыканта и журналиста С. Щелкановцева.

См. также